Naselja u Hrvatskoj:
 Studenci (Lovreć), naselje u općini Lovreć
 Studenci (Perušić), naselje u općini Perušić

Naselja u BiH:
 Studenci (Ljubuški, BiH), naselje u općini Ljubuški
 Studenci (Nevesinje, BiH), naselje u općini Nevesinje
 Studenci (Teslić, BiH), naselje u općini Teslić

Slovenija:
 Studenci (Maribor, Slovenija), gradsko naselje Maribora